Остропяты — название населённых пунктов в России:

 Остропяты — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Остропяты — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.